Coeficiente de extinción puede referirse a distintas magnitudes relacionadas con la absorción de luz en un medio material:

En química, el coeficiente másico de extinción (también llamado coeficiente másico de atenuación o coeficiente másico de absorción) y el coeficiente molar de extinción son parámetros que definen cuán fuertemente una sustancia absorbe la luz a una longitud de onda dada por unidad de masa o por concentración molar, respectivamente.

En física, el "coeficiente de extinción" es la parte imaginaria del Índice de refracción, que también está relacionado con la absorción de luz.

(Para una relación cuantitativa entre la definición física y la química, ver Descripción básica de la opacidad.)